La saison 2001 de Pervy Divizion est la dixième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  avril au .

Dix-huit clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Chinnik Iaroslavl remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin l'Ouralan Elista qui retrouve quant à lui l'élite un an après l'avoir quittée.

À l'autre bout du classement, le Lokomotiv Nijni Novgorod termine dernier avec trente-deux points en trente-quatre matchs. Les autres relégables sont le Baltika Kaliningrad et l'Arsenal Toula.

Le meilleur buteur de la compétition est Vitaly Kakounine du Neftekhimik Nijnekamsk avec vingt buts inscrits. Il est suivi par Oleg Teriokhine du Kouban Krasnodar qui en comptabilise quinze.

Participants 
Un total de dix-huit équipes participent au championnat, treize d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Lokomotiv Nijni Novgorod et l'Ouralan Elista, ainsi que trois promus de troisième division, que sont le FK Khimki, le Kouban Krasnodar et le Neftekhimik Nijnekamsk, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 1992, suivi du Gazovik Ijevsk et du Spartak Naltchik présents depuis 1996, tandis que le Kristall Smolensk est en lice depuis 1997.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2001 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2001 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2001 sur WildStat.ru.

2001
Russie
Football en Russie en 2001